Августдор (, от  — «золотой Август») — саксонская золотая монета, в 1752—1756 годах чеканившаяся курфюрстом Саксонии Фридрихом Августом II. По своим достоинству и массе, равнявшимся 5 талерам и приблизительно 6 г соответственно, монета была равна прусскому фридрихсдору, по образцу которого она и была создана (сам фридрихсдор при этом, в свою очередь, представлял собой подражание луидору). Помимо простых (полных) авгусдоров, равнявшихся 5 талерам, были отчеканены также половинные (2,5 талера) и двойные (10 талеров) августдоры.

После оккупации Пруссией в ходе Семилетней войны Саксонии, началась массовая чеканка монет с меньшим содержанием благородных металлов. В народе они получили название эфраимитов. В 1761—1762 годах  выпускался так называемый новый августдор (), фальшивка, представлявшая собой довольно грубую копию оригинального полного августдора, снабжённую при этом датой «1758». Новый августдор имел пробу сперва 11 каратов, а затем 7 каратов 7 и 3/4 грана, что являлось лишь 1/3 содержания золота в полноценной монете. Монета была очень толстой и по цвету напоминала медную, однако изображение на ней, за исключением даты, полностью повторяло таковое у подлинного августдора. Новый августдор, наряду с другими подобными фальшивками, составлял важную часть финансирования Пруссией Семилетней войны 1756—1763 года; всего за 1761—1762 годы было отчеканено 2 964 000 новых августдоров.

В перерасчёте на рубли Российской империи августдор равнялся приблизительно 5 рублям 8,5 копейкам.

Примечания

Литература 
 
 
 

Золотой
Монеты по алфавиту
Золотые монеты
История Саксонии
Монеты Пруссии
Появились в 1752 году